Variante di Costabile, nome proprio di persona italiano maschile
Variante di connestabile, titolo del sovrintendente alle scuderie di un sovrano